Baguá Records é uma gravadora musical independente 

Tendo artistas contratados como Agnes Nunes, Helião, Ice Blue, Túlio Dek, DBS, Edi Rock, All-Star Brasil, Luiza Chao, Xamã, Jhony MC, Mano fler, Realidade Cruel, Mc Sid e Ndee Naldinho.

Gravadoras do Brasil
Gravadoras fundadas em 2011
Gravadoras de São Paulo‎